Скуратович — фамилия.
 Скуратович, Пётр (1891—1940, Харьков) — бригадный генерал Войска Польского.
 Скуратович, Сергей Игоревич (более известен как Рэй; род. 1987) — белорусский певец.